Blejer puede referirse a:

 David Blejer (1913-1997), abogado y político argentino, ministro de Trabajo de su país entre 1959 y 1960;
 Mario Blejer (1948- ), economista argentino, que presidió el Banco Central de su país en el año 2002.